Битва у перевала Бонари (яп.母成峠の戦い) была частью Войны Босин и произошла 6 октября 1868 года (по григорианскому календарю), или 21-го числа восьмого месяца Кэйо — 4 года (по японскому календарю). Перевал Бонари был стратегическим доступом на границе феодального домена Айдзу.

В битве противостояли смешанные силы из 800 солдат, включая бывших солдат сёгуната (Дэнсютай и Синсэнгуми) во главе с Отори Кейсукэ и Хидзиката Тосидзо, силы Айдзу и солдат из различных северных владений, против 7000 солдат, поддерживающих имперское правительство. Войскам сёгуната пришлось отступить на север, в Сендай, где флот Эномото Такеаки был готов эвакуировать их на Хоккайдо. Это оставило Айдзу незащищенной и облегчило имперское продвижение.

Три дня спустя имперские войска достигли замка Вакамацу и возглавили его осаду в ключевом сражении битвы при Айдзу.

1868 год в Японии
Война Босин
Сражения Японии
Конфликты 1868 года
Сражения Войны Босин
Конфликты 1868 года